Szydłowo può riferirsi a diversi comuni della Polonia:
 Szydłowo, comune del Voivodato della Grande Polonia
 Szydłowo, comune del Voivodato della Masovia